Dragon může označovat:

 Dragon (kosmická loď) – kosmická loď společnosti SpaceX
 Newag Dragon – rodina lokomotiv z produkce polské společnosti Newag
 Sopwith Dragon – prototyp britské dvouplošné stíhačky
 M47 Dragon – americká přenosná protitanková řízená střela